Афана́сий Ива́нович Красо́вский (; Лебединский уезд, Харьковское наместничество, Российская империя — ; Киев, Российская империя) — русский военачальник, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, участник Наполеоновских, двух Русско-турецких и Персидской войн, а также участник подавления польского восстания. Член Военного совета.

Биография

Происхождение. Начало службы 
Афанасий Красовский родился  1781 года в Лебедянском уезде Харьковского наместничества (ныне Харьковская область). Происходил из дворян той же губернии. Потомок слободских или запорожских казаков.

На службу поступил  1795 года унтер-офицером в 4-й батальон Бугского егерского корпуса. После расформирования в 1796 году данного корпуса,  1797 года был переведён в 13-й егерский полк.  1800 года произведён в офицерский чин подпоручика, а  1803 года присвоен чин поручика. С  1804 года Красовский в составе полка участвовал в военно-морской экспедиции из Одессы в Корфу.

Русско-австро-французская война (1805) 

 1805 года Красовский в составе 13-го Егерского полка участвовал в морской десантной операции Черноморского флота в Неаполь, имевшей своей целью вытеснить оттуда французские войска и продвигаться далее в Северную Италию, однако после поражения  русско-австрийских войск под Аустерлицем, эскадра  была переброшена обратно в Корфу. Во время этого движения фрегат, на котором находился Красовский, и ещё 4 транспорта с десантом сели на мель близ Мессины. Сам фрегат был разбит волнами. Многие пехотинцы, находившиеся на судах, не умели плавать, и Красовский принимал деятельное участие в их спасении. «За спасение людей и казённого интереса» он был награждён орденом Св. Анны 3-й степени на шпагу.

Русско-прусско-французская война (1806—1807) 

 1806 года русская эскадра под начальством адмирала Сенявина, в составе которой находился Красовский, была направлена в Каттарский залив на помощь черногорцам в их борьбе против оккупационных сил французов, и высадила десант в Далмации близ Старой Рагузы.  русские части совместно с черногорцами атаковали французские укрепления близ Новой Рагузы. В том сражении Красовский в числе охотников находился в авангарде двух небольших штурмовых колонн, которые стремительной атакой сбросили с укреплённой, и отличавшейся своей неприступностью, горы Баргат, возвышавшейся над Новой Рагузой.  того же года Красовский принял участие в сражении с французами на границе провинции Бока-ди-Каттаро.

Русско-турецкая война (1806—1812) 

В период с конца 1806 по 1807 годы Россия одновременно вела войны с Францией и Османской империей, и боевая деятельность Красовского в этот период была переплетена боями как с французами, так и с турками. Находясь в Герцеговине, Красовский  1807 года участвовал в перестрелке с турками близ г. Никшича, и в последующей его осаде с  (25) по . После этого в Бока-ди-Каттаро исполнял должность бригад-майора, а  ему присвоен чин штабс-капитана.

По выходе в 1808 году французских войск из Черногории, 13-й егерский полк, в котором находился Красовский, был переброшен в Венецию, и далее совершил сухопутный переход из Падуа через Австрию в Молдавию. Весной 1809 года полк прибыл на Дунай и вошёл в состав Молдавской армии под командованием генерал-фельдмаршала князя Прозоровского.

 Красовскому был присвоен чин капитана. В ночь с  (20) на  он принимал участие в неудачном штурме Браилова, в котором он командовал гренадерской ротой, ведшей штурм ретраншамента цитадели. Сам 13-й егерский полк был из наиболее пострадавших. В нём уцелело всего около 200 человек с 6 офицерами (включая Красовского, у которого были прострелены сюртук и фуражка).

 Красовский участвовал в переправе через Дунай, а  (27) в сражении под Мэчином и дельнейшей осаде до его капитуляции . Также находился при сдаче русским войскам  — Гирсова,  — Кюстенджи,  — Мангалии и с  — при осаде Силистрии. За отличие при осаде последней награждён орденом Св. Владимира 4-й степени.

С возобновлением в 1810 году боевых действий, Красовский  во главе охотников первым форсировал Дунай и овладел редутом, прикрывавшим Туртукайскую цитадель. За это он был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени.

На Красовского вскоре обратил внимание генерал-лейтенант Засс, который взял его к себе дежурным штаб-офицером. В этом чине  во время рекогносцировки под Рущуком он участвовал в столкновении с турецкими частями, и последующей его осаде.  во время усиленной вылазки турецкого гарнизона Красовский, командуя стрелками, нанёс поражение противнику и обратил его в бегство, за что был награждён золотой шпагой «За храбрость».  участвовал в неудачном штурме Рущука. Во время вторичного отчаянного приступа Красовский лично вынес с поля боя, получившего 4 пулевых ранения, генерал-майора Сиверса, буквально скончавшегося на его руках. При осаде Журжи с  (13) по  занимался установкой батарей в траншеях, систематически принимая участие в боях.

 1811 года Красовскому присвоен чин майора. В конце июня того же года участвовал в боях под Виддином.  во время ожесточённого боя при нападении турок на строившиеся русскими редуты, Красовский с двумя батальонами Мингрельского полка длительное время удерживал свои позиции, а после этого с 100 охотников болотом обошёл противника с тыла и, рассыпав стрелковую цепь, открыл огонь, приказав при этом громко кричать «Ура!» и бить в барабаны. Турки, посчитавшие себя окружёнными крупными силами противника, под ружейным огнём бросились бежать по узкому перешейку. За это дело Красовскому была пожалована вторая золотая шпага «За храбрость».

 батальон Мингрельского полка под командованием Красовского вместе с батальоном 43-го егерского полка майора Йовича штурмом овладели укреплённым редутами и тет-де-поном островом Лом-Паланки. Турецкий гарнизон, оказавший яростное сопротивление, был полностью истреблён. Также штурмовавшими было потоплено 12 неприятельских лодок. Сам Красовский в этом штурме получил пулевое ранение в бок. За отличие в сражении  Красовскому был присвоен чин подполковника. В сражении под Виддином  Красовский попал в окружение, но сумел отразить все атаки противника, нанеся ему значительный урон.

Далее Красовский вошёл в состав отряда графа Воронцов, который отдал ему в командование сербскую дружину из Неготина воеводы Велько Петровича. Русско-сербский отряд некоторый период времени вёл малую войну, действуя на коммуникационные пути турецких войск от Виддина к Софии и в самой Сербии, истребляя их подвижные колонны, перехватывая транспорт и уничтожая полевые укрепления. По словам В. А. Потто:

 1812 года Красовский был назначен командиром 14-го егерского полка, а  (30) за отличие в сражении под Виддином ему присвоен чин полковника. За боевые отличия в течение всей турецкой кампании Красовский был удостоен ордена Св. Анны 2-й степени с алмазами.

Отечественная война (1812) 

С началом Отечественной войны 1812 года 14-й егерский полк Красовского вошёл в состав 3-й резервной обсервационной армии под командованием генерал-лейтенанта Тормасова. Находясь в авангарде, Красовский участвовал в боях под Кобрином, при отступлении  (фактически находясь в арьергарде) при Козьем-Броде, где основная тяжесть легла на его и на 10-й егерские полки,  при Городечной и с  (13) по  при отступлении от Кобрина. , действуя в составе отряда генерал-адъютанта графа Ламберта, он со своим полком «без выстрела» штыковой атакой овладел Новосвержином. Неприятельский батальон, стоявший на площади, успел дать только один залп и вынужден был сложить оружие. При этом в плену оказались чешские военные музыканты, служившие по найму в польском полку Косецкого. Музыканты «охотно» перешли на службу в егерский полк.

 во время штурма предмостовых редутов под Борисовом генерал Ламберт был ранен, а сам штурм провалился. Красовский, заменив раненного Ламберта, повёл 7-й и 38-й егерские полки в очередную атаку (14-й егерский полк отрезал пути к отступлению неприятельских частей), и, несмотря на яростное сопротивление противника, опрокинул его оборону и овладел городом. За этот подвиг Красовский был награждён орденом Св. Георгия 3-го класса, а его полк получил знак отличия в виде надписей на кивера «За отличие».

С  (26) по  Красовский принимал участие в боях под Брилями, во время переправы Наполеона через Березину и дальнейшем преследовании его армии. Находясь в авангарде, Красовский ежедневно наносил удары по арьергарду отступающей Великой армии Наполеона.  под Молодечно Красовский получил пулевое ранение в живот, и по излечении раны продолжил участие в заграничном походе.

Заграничный поход русской армии (1813—1814) 

В заграничном походе Красовский  1813 года принял участие в сражении с французами под Бромбергом;  — при Рогожине;  — при взятии Познани. С  по  участвовал в осаде Кюстрина ( захватил кюстринские магазины) и с  по  ― Магдебурга.  участвовал в битве под Гросс-Береном и с  (18) по  в генеральном сражении под Лейпцигом, за отличие в котором был произведён в генерал-майоры.

С  (20) по  Красовский руководил аванпостами против Гамбурга, находясь в ежедневных перестрелках с неприятелем, а затем и в осаде города с  1813 по  1814 года.  был назначен шефом командуемого им полком, а также бригадным командиром 13-го и 14-го егерских полков и 6 сводных гренадерских батальонов. С  (6) по  участвовал в сражении при Краоне, за отличие, в котором был награждён третьей золотой шпагой с надписью «за храбрость», украшенной алмазами. После этого Красовский также отличился в генеральном сражении при Лаоне с  (7) по , за что был награждён прусским орденом Красного орла 2-й степени.  участвовал при взятии штурмом Реймса.

Во время генерального сражения за Париж , Красовский находился в резерве, и вёл построение своей бригады для смотра. Когда полки были уже построены, внезапно поступил приказ ― вместо смотра атаковать вражеские батареи у Лавилета (предместья Парижа). Бригада в парадной форме, с распущенными знамёнами и музыкой спустилась с занимаемой ею высоты, и штурмом овладела неприятельской батареей и Лавилетом. Штурм происходил на глазах Александра I, от которого Красовскому была послана аннинская лента.

Второй заграничный поход (1815) 

Во время второго заграничного похода за Рейн Красовский  1815 года был назначен командиром 3-й бригады 3-й гренадерской дивизии. После проведения Александром I в Вертю парада войск («победителей Наполеона»), Красовский вернулся в Россию.

Межвоенный период 
После войны Красовский  1819 года получил отпуск для излечения, продолжая при этом состоять при армии.  1823 года он вступил в должность начальника штаба 4 пехотного корпуса, и  1826 года был произведён в генерал-лейтенанты.

Русско-персидская война (1826―1828) 

С началом Русско-персидской войны Красовский  был назначен начальником 20-й пехотной дивизии, которая была направлена в Грузинскую губернию. Однако, находясь в пути, он был перенаправлен для усмирения джаро-белоканских лезгин, действовавших под влиянием наследника персидского престола Аббас-Мирзы и мятежного грузинского царевича Александра.  Красовский переправился через Алазань и до весны следующего года находился в Джаро-Белоканах.

С  по  1827 года Красовский исполнял должность начальника штаба Отдельного Кавказского корпуса, а затем вновь вступил в командование дивизией и отрядом войск, предназначенных для осады Эривани и защиты границ Грузинской губернии со стороны Эриванского ханства от Аббас-мирзы и эриванского сердаря Хусейн-хана Каджара.

 Красовский прибыл под Эривань и продолжил её осаду, сменив на месте авангардный отряд генерал-адъютанта К. Х. Бенкендорфа.

Красовский начал осаду Эривани — однако, из-за чрезвычайно жаркой погоды, способствовавшей распространению болезней среди личного состава дивизии, а также из-за задержки транспорта с провиантом и осадными орудиями,  осада была снята. Больных и раненных солдат Красовский переместил в недавно освобождённый Эчмиадзинский монастырь, оставив для его защиты батальон Севастопольского пехотного полка. Сам же в ожидании транспорта расположился с основными силами лагерем при урочище Дженгули.

 Аббас-Мирза с 25-тысячной персидской армией вторгся в Эриванское ханство и, соединившись с войсками Хусейн-хана (ок. 5 тыс.), осадил Эчмиадзинский монастырь. Его архиепископ Нерсес Аштаракеци послал Красовскому письмо с просьбой оказать помощь. Последний, лично возглавив походный отряд (до 3 тыс. чел.), выступил на помощь осаждённому монастырю, и  после ожесточённого многочасового Ошаканского сражения с десятикратно превосходящим противником пробился к Эчмиадзину, после чего осада была снята. В том сражении русский отряд понёс тяжелейшие потери. По сообщению английского исследователя Дж. Баддели, ― «Офицеры и солдаты сражались с невиданной храбростью и упорством. Бок о бок с ними сражался и Красовский: он всегда оказывался там, где было опаснее всего…». Под Красовским пало две лошади, а сам он получил тяжёлое ранение в плечо (раздроблена ключица). При вступлении под колокольный звон в монастырь изнеможённого отряда Нерсес Аштаракеци произнёс:

За это сражение Николай I собственноручно написал приказ о присвоении Красовскому ордена Св. Владимира 2-й степени.

С  Красовский осаждал Сардар-Абад до его взятия , за что был награждён орденом Св. Анны 1-й степени с алмазами. После этого Красовский командовал осадным корпусом под Эриванью и последующем  её штурме. В тот же день он был назначен начальником Эриванской области и командующим её войсками, пробыв на этой должности до  1828 года.

После войны Красовский а был отправлен в отпуск в Тифлис для излечения ран, продолжая состоять при армии.

Русско-турецкая война (1828—1829) 

 1828 года Красовский был назначен начальником 7-й пехотной дивизии, а  1829 года ― командующим 3-м сводным пехотным корпусом, действующим в Болгарии.

С  Красовский участвовал в осаде Силистрии. Во время штурма в тот же день руководил одной из штурмовых колонн, состоящей из Невского и Нарвского пехотных, 11-го и 12-го егерских полков, а также лёгких рот 11-й артиллерийской бригады. Вместе с начальником штаба его корпуса майором Горчаковым, он шёл впереди колонны, и в течение нескольких минут, не открывая огня, его колонна штыковой атакой овладела редутами и близлежащими к ним ретраншементами. Уцелевшие защитники предкрепостных укреплений бежали в цитадель, провожаемые «меткими пулями» русских пехотинцев. На следующий день Красовский получил ядром контузию в правое плечо, однако по счастливой случайности остался невредим. По отбытии  от Силистрии главнокомандующего войсками генерал-адъютанта И. И. Дибича с основными силами, руководство осадой было передано Красовскому. Все производимые турецким гарнизоном вылазки были отбиты и, несмотря его на упорное сопротивление, Красовский принудил губернатора и коменданта капитулировать.  турецкий гарнизон в числе 9000 человек сложил оружие. При этом Красовским была проявлена «благодетельная» забота о раненных турецких военнопленных, которых насчитывалось до 1500 человек. За этот успех Красовский был награждён орденом Св. Владимира 1-й степени.

 он выступил к Шумле, где нанёс поражение визирю Решид-паше, который вынужден был укрыться за стенами её цитадели. Красовский продолжал вести боевые действия под Шумлой, препятствуя соединению визиря с турецкими войсками, действовавшими за Балканами вплоть до Адрианопольского мирного договора . По окончании войны он  того же года был назначен командиром, сформированным уже на регулярной основе, 3-м пехотным корпусом.

Польское восстание (1830—1831) 

После турецкой войны Красовский  1830 года был назначен исполняющим должность Новороссийско-Бессарабского генерал-губернатора, оставаясь при прежней должности корпусного командира. Непродолжительное правление краем было высоко оценено Николаем I, который отметил это в Высочайшем рескрипте от  1831 года при отстранении его от этой обязанности «ввиду необходимости личного присутствия при вверенном ему корпусе для приведения его в желаемое устройство».  он был назначен исполняющим должность начальника Главного штаба 1-й армии, а  утверждён в этой должности и на следующий день командирован в Царство Польское к корпусу генерал-лейтенанта Розена для усмирения вспыхнувшего там восстания.

Главная задача Красовского состояла в воспрепятствии соединения корпуса полковника Раморино с войсками повстанцев, вышедших из Варшавы. После падения последней, Красовский , руководя авангардом от имени главнокомандующего, близ Ополья настиг арьергард корпуса Раморино и нанёс ему поражение. После этого Красовский был направлен против корпуса бригадного генерала  и  под Шкалмбержем нанёс ему сокрушительное поражение, при этом было взято 2000 пленных, а сам Каминский с несколькими офицерами бежал в Австрийские владения. Также, нанеся поражение генералу Рожицкому, Красовский  занял Краков.

 Красовскому был присвоен чин генерал-адъютанта , с оставлением при прежней должности, а «за бытность в сражениях против мятежников в Царстве Польском» пожалован польским знаком отличия «За военное достоинство» 1-й степени.

Послевоенные годы 

 1834 года Красовский был назначен членом Военного совета, а  того же года ― командиром 6-го пехотного корпуса.  1835 года Высочайшим приказом Красовскому, по его прошению, был предоставлен отпуск для излечения ран сроком на один год. В отпуск он отправился в Орловская губернию, где проживала его жена Дарья Андреевна, и где он решил поселиться на постоянное место жительство, а именно в самом Орле. Там же на Орловщине Красовскому и его жене принадлежали имения в Орловском, Кромском, Мценском и Дмитровском уездах, в которых проживали 1594 крепостных крестьянина мужского пола.

 Красовский подал прошение в Орловское дворянское депутатское собрание о внесении его в Дворянскую родословную книгу Орловской губернии. Учитывая то, что он и так происходил из дворянского рода, а также после ознакомления с его Формулярным (послужным) списком, прошение было одобрено единогласно.

По окончании отпуска Красовский в 1836 году был назначен председателем особого комитета для выработки новых правил производства унтер-офицеров в офицерский чин.  1841 года произведён в генералы от инфантерии.  1842 года назначен командиром 1-го пехотного корпуса.

Смерть 
Умер Красовский  1843 года, состоя на должности командира 1-го пехотного корпуса, дислоцированного в Киеве, генерал-адъютантом, генералом от инфантерии. Высочайшим приказом от  того же года исключён из списков умершим. Похоронен там же в Киеве, на кладбище при Дальних пещерах с юго-восточной стороны церкви Рождества Пресвятой Богородицы Киево-Печерской лавры.

Семья 

В начале 1815 года в Дерпте генерал Красовский влюбился в М. А. Протасову и неоднократно предлагая ей руку и сердце, но брачным планам его не суждено было осуществиться.

Жена — Дарья Андреевна Глазунова (29.06.1805—17.08.1855), дочь орловского помещика,  благотворительница и кавалерственная дама ордена Св. Екатерины (малого креста) (21.04.1833). Не любя Украины, она холодно относилась к сыну Андрею из-за его украинофильства. Скончалась в Орле и была похоронена рядом с мужем, на территории Киево-Печерской лавры. По данным Орловского областного архива  у Красовских было 6 сыновей и 3 дочери. Из них:
 Александра (1818—1910), с 1834 года была замужем за гвардии капитаном Порфирием Ивановичем Красовским. Их старшая дочь Дарья (1835—1877) в первом браке была за С. Н. Сипягиным, во втором — за князем В. В. Мещерским; внук — Д. С. Сипягин.
 Екатерина (1819—?)
 Дарья (1826—после 1867), фрейлина двора (1845), в браке с А. П. Дитмар.
 Андрей (1822—1868) — подполковник резервного дивизиона Александрийского гусарского полка, член тайного революционного общества «Земля и воля», был приговорён к 12 годам каторжных работ в рудниках, по разным источникам застрелился или был застрелен во время побега.
 Афанасий (1829—после 1868)
 Николай (1830—после 1857)
 Пётр (1835—после 1912) — гусарский офицер, посвятивший себя служению церкви, иеродиакон Крестовоздвиженской келии.

Награды 
 Отечественные

 Ордена
 орден Святой Анны 3-й  (1806 статут будущей 4-й )
 орден Святого Владимира 4-й  (1809)
 орден Святого Георгия 4-го  (№ 2178; 20.06.1810)
 орден Святой Анны 2-й  с алмазами (1812)
 орден Святого Георгия 3-го  (№ 279; 20.03.1813)
 орден Святой Анны 1-й  (1826)
 орден Святого Владимира 2-й  (05.11.1827)
 алмазные знаки к ордену Святой Анны 1-й  (06.12.1827)
 орден Святого Александра Невского (29.09.1829)
 орден Святого Владимирао 1-й  (01.07.1829)
 алмазные знаки к ордену Святого Александра Невского (13.09.1831)

 Медали
 серебряная медаль «В память Отечественной войны 1812 года»
 медаль «За взятие Парижа»
 медаль «За персидскую войну»
 медаль «За турецкую войну»

 Оружие
 золотая шпага «За храбрость» (1810)
 золотая шпага «За храбрость» (1811)
 золотая шпага «За храбрость» с алмазами (1814)

 Прочие
 табакерка с портретом императора Николая I (1829)
 польский знак отличия «За военное достоинство» 1-й  (1832)
 знак отличия «За XXX лет беспорочной службы» (1835)

 Иностранные
 орден Красного Орла 2-й  (Пруссия; 1814)

Публикации рукописей Красовского 
 
  (Из рукописей Военно-Ученого Комитета Главного Штаба)

Комментарии

Источники 
 Примечания

 Литература

 
 
 
 
 
 
 Красовский Афанасий Иванович // Формулярный список за 1834 год. // Книга формулярных списков. — № 322.
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ссылки

 
 
 

Генерал-адъютанты (Российская империя)
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Участники Кавказской войны
Участники Русско-турецкой войны (1806—1812)
Участники Отечественной войны 1812 года
Участники Русско-персидской войны 1826—1828
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Члены Военного совета Российской империи
Мемуаристы Российской империи
Похороненные в Киево-Печерской лавре